Voici la liste des planètes mineures numérotées de 127001 à 128000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 127001 à 128000

127001-127100

127101-127200

127201-127300

127301-127400

127401-127500

127501-127600

127601-127700

127701-127800

127801-127900

127901-128000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000